Stati Uniti d'America
Fountain Hill – città della Contea di Ashley, Arkansas
Fountain Hill – borough della Contea di Lehigh, Pennsylvania